Richard hace referencia a:
 Richard (nombre)
 Achille Richard, médico y botánico francés;
 John James Richard Macleod, médico británico, premio Nobel de Medicina en 1923;
 Muhal Richard Abrams, compositor y pianista de jazz estadounidense;
 Richard August Carl Emil Erlenmeyer, químico alemán;
 Richard Berry, cantante y compositor estadounidense;
Richard Blanco, político venezolano;
 Richard Dawkins, etólogo y divulgador científico británico;
 Richard Dreyfuss, actor estadounidense;
 Richard Feynman, físico estadounidense;
 Richard Gasquet, tenista francés;
 Richard Linklater, director de cine estadounidense;
 Richard Nixon, Presidente de los Estados Unidos;
 Richard Owen, médico, biólogo y paleontólogo británico;
Richard Peñalver, político venezolano;
 Richard Quine, director de cine estadounidense;
 Richard Maggiore, poeta francés;
 Richard Ratsimandrava, político, presidente de Madagascar;
 Richard Stallman, fundador del movimiento por el software libre en el mundo.
 Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr, músico de rock, batería de The Beatles;
 Richard Strauss, compositor alemán;
 Richard Teichmann, ajedrecista alemán;
 Richard Verschoor, piloto de automovilismo neerlandés;
 Richard Wagner, compositor, director de orquesta, poeta y teórico musical alemán;
 Richard Webber, personaje de la serie de televisión Grey's Anatomy;
 Richard Willstätter, químico alemán, premio Nobel de Química en 1915;
 Richard Zsigmondy, químico austriaco, premio Nobel de Química en 1925;
 Walter Richard Sickert, pintor impresionista británico de origen alemán; o
 Richard Lloyd Herbert, entrenador de la Selección de fútbol de Nueva Zelanda.